Keller, családnév

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Keller (Georgia)
 Keller (Indiana)
 Keller (Texas)
 Keller (Virginia)
 Keller (Washington)

 India
 Keller (Shopian)

Hasonló 
KELER - a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. rövidítése